Torrano ima više značenja:
 Torrano, Massa-Carrara
 Torrano, Piacenza
 Torrano, Verona